José Grosso é uma suposta entidade espiritual. Através da psicofonia ou da voz semidireta, este espírito se comunica em centros espíritas espalhados por todo o Brasil, principalmente nos grupos do Movimento da Fraternidade.

História
Entre as suas supostas diversas encarnações, terá tido poder e autoridade, nomeadamente na Germânia, onde terá tido o nome de "Johannes", tendo falecido por volta de 751.

Posteriormente terá vivido nos Países Baixos, onde terá exercido o cargo de adido diplomático. Nessas funções, terá convivido com a nobreza e o clero dos Países Baixos e com a Corte de Francisco I de França. Segundo informações da Espiritualidade, consta que Jair Soares, diretor mediúnico já desencarnado do Grupo Scheilla (Belo Horizonte), fora o próprio Francisco I, o que explicaria para alguns a grande ligação entre os dois.

Terá reencarnado em 1896 no Brasil, em um lugarejo próximo ao Crato, na então província do Ceará, quando foi batizado como José da Silva. Terão sido seus pais, Jerônimo e Francisca, que ao todo tiveram nove filhos.

No princípio da década de 1930, diante da miséria imposta pela seca na região Nordeste do Brasil, terá integrado o movimento do cangaço, sob a liderança de Lampião.

Na convivência com o bando, percebeu que este extrapolavam as suas aspirações de justiça e de liberdade. Entendeu que a maneira como agia não era a correta e, mesmo ciente das consequências, mudou o seu comportamento. Embora não delatando os companheiros às autoridades, passou a informar as povoações que seriam invadidas, para que mulheres e crianças fossem poupadas. Descoberto, Lampião perfurou-lhe os olhos a faca, vingando-se da traição. José da Silva, perdido na mata, com infecção generalizada, terá vindo a falecer em 1936, aos 40 anos de idade, sem ter notícia alguma de sete de seus oito irmãos. Conhecia o paradeiro de um único irmão, conhecido como "Palminha", que na época levava o mesmo tipo de vida no cangaço, mas pertencendo a outro grupo.

Afirma-se que após ter falecido, após algum tempo vagando em cegueira, foi amparado pelo espírito de Nina Arueira. Iniciou o seu aprendizado no Plano Espiritual com o Espírito Glacus e, por longos anos, esteve sob orientação de Scheilla. Doze anos mais tarde, começou a manifestar-se no Centro Espírita Oriente e na casa de Jair Soares, diretor do Grupo Scheilla, em Belo Horizonte.

Em 1949, em suas primeiras comunicações, terá afirmado ser "folha caída dos ventos do Norte". Levado por Scheilla e Joseph Gleber, começou a manifestar-se também no Grupo Espírita André Luiz no Rio de Janeiro, através de alguns médiuns, principalmente o conhecido Peixotinho, pelo qual se manifestavam, dentre outros, as entidades Scheilla e Dr. Garcez.

Desde 1949 vem cooperando nas reuniões de psicofonia e tratamento espiritual em grupos do Movimento da Fraternidade. Atualmente manifesta-se em inúmeras casa espíritas e espiritualistas espalhadas pelo Brasil, dentre elas a Fraternidade Espírita Irmão Glacus, em Belo Horizonte, a Fraternidade André Luiz, em Uberlândia (Minas Gerais), no Centro Espírita José Grosso, na cidade de Imperatriz (Maranhão), no Centro Espiritualista Ramatis dirigida pela psicóloga Indayá Machado e a fisioterapeuta Adriana Sarmento e o Centro Espiritualista Alvorada Nova, mais conhecido por Canto do Uirapuru em João Pessoa (Paraíba), no qual é dirigido pelo médium Sergio Beltrão. No Centro Espírita Irmão José Grosso, na cidade de Divinópolis (Minas Gerais), dirigido pelo médium clarividente Richardson M. Machado.

Ligações externas 
 José Grosso
 https://web.archive.org/web/20180818180446/http://cienciacosmica.com.br/

Autores e entidades espirituais